Ю́рий Ду́ров: Дуров, Юрий Владимирович (1910—1971) — советский артист цирка, дрессировщик, клоун, киноактёр.
 Дуров, Юрий Юрьевич (род. 1954) — артист цирка.